Leopold Nowak ist der Name folgender Personen:

* Leopold Nowak (Schauspieler, 1856) (1856–nach 1917), Schauspieler
 Leopold Nowak (Musikwissenschaftler) (1904–1991), österreichischer Musikwissenschaftler
 Leopold Nowak (Schauspieler, 1934) (Leopold René Nowak; * 1934), deutscher Schauspieler 

Siehe auch:
 Leo Nowak (Leopold Nowak; * 1929), deutscher Geistlicher, Bischof von Magdeburg